В медицине — нерезко выраженная отёчность (предотёчность) кожи, сопровождающаяся побледнением, уменьшением эластичности, ощущением тестоватости при пальпации.
 В живописи — пастозная техника живописи, при которой краска наносится густыми, хорошо заметными мазками.